Amt Vlotho war

 ein Amt in der Grafschaft Ravensberg bis 1807, siehe Grafschaft Ravensberg
 Amt Vlotho (Kreis Herford), ein Amt im (Land-)Kreis Herford von 1843 bis 1968